Albert János (?–1907) tordai unitárius lelkész, gimnáziumi, tankönyvíró
 Albert János (1896–1973) Kossuth-díjas (1960) vegyészmérnök, a műszaki tudományok doktora
 Albert János (1935–) színész

Hasonló névvel
Albret János (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek